Вежбица — топоним:

 Вежбица (гмина, Радомский повят)
 Вежбица (гмина, Хелмский повят)